

Patronyme
 William Bouguereau (1825-1905), est un peintre français.
 Jean-Marcel Bouguereau (1946- ), est un journaliste français de presse écrite.

Toponymie
Hôtel Bouguereau, hôtel particulier à La Rochelle.

Homonymie
Homonymie de patronyme